L'Association bretonne est le nom donné à deux groupements de personnes très différents :

 L'Association bretonne ou Conjuration bretonne, organisation armée clandestine créée en Bretagne en 1791 pour combattre la Révolution.

 L'Association bretonne, regroupement créé en Bretagne en 1843 rassemblant à la fois des promoteurs du progrès dans l'agriculture et des passionnés d'archéologie et d'histoire.